Regenstein heißen folgende geographische Objekte:

 Regenstein (Bad Kötzting), Ortsteil von Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern

 Burg Regenstein in Sachsen-Anhalt

 Regenstein (Villgratner Berge), 2891 m, Berg in Osttirol
 Regenstein (Namibia), 2302 m, Berg in Namibia

Regenstein ist der Name folgender Personen:
 ein gräfliches niedersächsisches Geschlecht, auch Reinstein, siehe Regenstein (Adelsgeschlecht)

 Albrecht II. von Regenstein (um 1293–1349), Graf von Regenstein
 Charlotte Regenstein (1835–1904), Pseudonym Alexander Römer, deutsche Schriftstellerin
 Elisabeth von Regenstein-Blankenburg (Elisabeth II., 1542–1584), Äbtissin von Stift Quedlinburg

 Kaspar Ulrich von Regenstein (1532–1575), Dompropst zu Naumburg (Saale) und Abt des Klosters Michaelstein bei Blankenburg (Harz)

 Poppo I. von Blankenburg (Regenstein-Blankenburg, um 1095–1161/64), Graf von Regenstein und Blankenburg 

Siehe auch:
 Andrion regensteinense